autoportret – portret artysty wykonany przez niego samego

Tytuły obrazów 
 Autoportret – obraz Marcella Bacciarellego
 Autoportret – obraz Goi z 1773
 Autoportret – obraz Goi z 1783
 Autoportret – obraz Goi z 1795
 Autoportret – obraz Edwarda Hoppera
 Autoportret – obraz Mariana Jaroczyńskiego
 Autoportret – miniatura Juliusza Kossaka
 Autoportret – rysunek Leonarda da Vinci
 Autoportret – obraz Jana Matejki
 Autoportret – obraz Amedea Modiglianiego
 Autoportret – obraz Bartolomé Estebana Murilla
 Autoportret – obraz Williama Orpena
 Autoportret – obraz Władysława Podkowińskiego
 Autoportret – obraz Rafaela
 Autoportret – obraz Rembrandta
 Autoportret – obraz Rembrandta, 1655
 Autoportret – obraz Aleksandra Sochaczewskiego
 Autoportret – obraz Czesława Tańskiego
 Autoportret – obraz Tycjana
 Autoportret – obraz Jacopa Tintoretta
 Autoportret – obraz Vincenta van Gogha z 1888, dedykowany Paulowi Gauguinowi
 Autoportret – obraz Vincenta van Gogha z sierpnia 1889 (F 626)
 Autoportret – obraz Vincenta van Gogha z września 1889 (F 627)
 Autoportret – obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza

Inne znaczenia 
 Autoportret – album Natalii Kukulskiej
 Autoportret I – album Mirosława Czyżykiewicza
 Autoportret – polski kwartalnik